Сэм Уильям Ганье (; , Лондон, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Виннипег Джетс». Ранее выступал в НХЛ за клубы «Эдмонтон Ойлерз», «Аризона Койотис», «Коламбус Блю Джекетс», «Ванкувер Кэнакс», «Детройт Ред Уингз».

Игровая карьера 
Сэм Ганье был выбран в 1 раунде драфта НХЛ 2007 под 6 номером командой «Эдмонтон Ойлерз». 1 октября 2007 года он подписал контракт на 3 года с «Эдмонтон Ойлерз». Дебютировал в НХЛ 4 октября и успел отметится голевой передачей. 20 октября Ганье забил свой первый в карьере НХЛ гол в ворота Микки Кипрусоффа из «Калгари». В первом сезоне Ганье набрал 49 очков в 79 играх.

19 марта 2009 года он записал свой первый в карьере НХЛ хет-трик и отдал голевую передачу, набрав 4 очка в матче против «Колорадо Эвеланш».

2 февраля 2012 года 22-летний Ганье забил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи в игре против «Чикаго Блэкхокс» (8:4), повторив клубный рекорд в восемь баллов, ранее установленные Уэйном Гретцки и Полом Коффи. Он стал тринадцатым игроком в НХЛ, кто сумел набрать 8 и более очков в одной игре. При этом последним, кто добивался такого результата был Марио Лемьё, и произошло это 23 года назад. Так же, как и Лемьё, Ганье поучаствовал во всех голах своей команды в матче.

Два дня спустя Ганье забил два гола и добавил голевую передачу в первом периоде против клуба «Детройт Ред Уингз», установив новый рекорд «Ойлерз» с 11 очками набранными подряд. Ранее рекорд принадлежал Гретцки, который набрал 10 очков подряд два раза. Ганье закончил сезон с 47 очками в 75 играх.

Во время локаута в НХЛ 2012/13 Ганье подписал контракт с клубом «Клагенфурт» из Австрии.

29 июня 2014 года «Эдмонтон» обменял Ганье на Тедди Пёрселла в «Тампу», которая сразу же обменяла Ганье и нападающего Би-Джея Кромбина в клуб «Аризона Койотис» на выбор в шестом раунде драфта 2015 года.

Летом 2016 года подписал однолетний контракт на $ 650 тыс. с «Коламбус Блю Джекетс». Сезон, проведенный у «голубых жакетов», стал лучшим в карьере Сэма. В регулярном сезоне он набрал 50 очков, забив 18 голов, а «Коламбус» вышел в плей-офф, заняв 3 место в Восточной конференции.

После удачного сезона вышел на рынок свободных агентов и подписал 3-летний контракт на сумму $ 9,45 млн. с «Ванкувер Кэнакс».

16 февраля 2019 года «Кэнакс» обменяли Ганье в «Эдмонтон Ойлерз». За два сезона сыграл за «Эдмонтон» 61 матч и набрал 22 очка (10+12).

24 февраля 2020 года «Ойлерз» обменяли Ганье в «Детройт Ред Уингз». 26 сентября 2020 года «Детройт» продлил контракт с Ганье на один год на сумму 850 тыс. долларов. 28 июля 2021 года Ганье продлил контракт с «Ред Уингз» ещё на год. В сезоне 2021/22 сыграл за «Детройт» 81 матч и набрал 31 очко (13+18). 6 апреля 2022 года в матче против «Виннипег Джетс» Ганье забросил две шайбы и набрал своё 500-е очко в НХЛ.

2 сентября 2022 года в качестве свободного агента подписал однолетний минимальный контракт с «Виннипег Джетс» на 750 тыс. долларов. 14 октября 2022 года сыграл свой первый матч за «Джетс», в котором забросил шайбу в ворота «Рейнджерс». В первых шести матчах за «Джетс» забросил три шайбы.

29 декабря 2022 года сыграл свой 1000-й матч в регулярных сезонах НХЛ.

Достижения 
 Победитель молодёжного чемпионата мира 2007
 Серебряный призёр чемпионата мира 2008 в составе сборной Канады
 MVP суперсерии-2007
 Наибольшее количество очков в одной игре — 8 (4+4) в составе «Эдмонтон Ойлерз» (совместно с Уэйном Грецки и Полом Коффи)
 Наибольшее количество очков в одном периоде — 5 с «Эдмонтон Ойлерз». (совместно с Яри Курри) 
 11 набранных очков за два матча подряд за «Эдмонтон».
 Обладатель Кубка Шпенглера 2012 с командой Канады.
 Чемпион Австрийской хоккейной лиги — 2013

Статистика

Клубная

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты Канады
Игроки «Лондон Найтс»
Игроки ХК «Клагенфурт»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Бейкерсфилд Кондорс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»